Carlo Gozzi – drammaturgo e scrittore italiano
 Carlo Gozzi – presbitero e scrittore italiano